Grand Prix Herning 2018 var den 25. udgave af cykelløbet Grand Prix Herning og blev arrangeret den 21. april 2018. Løbet blev vundet af danske Troels Vinther fra  for anden gang i karrieren.

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
Cykelløb i 2018